UP ali Up je lahko:

 kratica za Univerzo na Primorskem
 kratica za Univerzo Pensilvanije
 AAR oznaka za Union Pacific Railroad
 Up (v slovenskem prevodu V višave), ameriški animirani film iz leta 2009
 Up!, album kanadske pevke Shanie Twain iz leta 2002